Il singolare del torneo di tennis Taipei Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Gianluca Pozzi che ha battuto in finale Mark Kaplan 6-4, 6-0.

Teste di serie 

 Maurice Ruah (secondo turno)
 Markus Zoecke (secondo turno)
 Jeff Tarango (secondo turno)
 Mark Petchey (secondo turno)

 Alexander Mronz (primo turno)
 Gianluca Pozzi (Campione)
 Jeremy Bates (primo turno)
 Sébastien Lareau (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Taipei Challenger 1994